Waldschloss-Brauerei bzw. Waldschloß-Brauerei steht für:

 Waldschloss-Brauerei (Frammersbach)
 Waldschloss-Brauerei (Waldshut)
 Waldschloß-Brauerei (Wuppertal)

Siehe auch:
 Waldschlößchen-Brauerei in Dresden